Matthew, Matt, ou Matty Taylor peut faire référence à :

Arts

 Matthew Taylor, membre du groupe Motion City Soundtrack
  (1964-), compositeur anglais
  (1948-), musicien de blues australien
  (1968-), musicien américain, membre du groupe Bellini
 Maddie W. Taylor (1966-), comédienne de doublage américaine, anciennement connue sous le nom de Matthew Taylor
  (1837–1889), sculpteur anglais

Sport
 Matthew Taylor (1981-), footballeur anglais
  (1982), footballeur anglais
 Matty Taylor, footballeur anglais pour Oxford United
  (1973), joueur de cricket anglais
  (1992-), joueur de cricket néo-zélandais
  (1994), joueur de cricket anglais
  (1999), joueur de cricket anglais
  (1981-), joueur de football américain
  (1970-), canoéiste américain de slalom
 Matt Taylor (1972-), entraîneur de rugby écossais
  (1993-), footballeur gaélique irlandais

Politique
  (1960-), ancien conseiller de Tony Blair et directeur de l'IPPR
 Matthew Taylor, baron Taylor de Goss Moor (1963-), ancien parlementaire libéral-démocrate de Cornouailles
 Matt Taylor (1973-), homme politique australien

Autres
  (1868–1886), alias Matt Taylor, premier colon de l'Idaho et constructeur du pont Taylor dans ce qui est maintenant Idaho Falls
  (1976-), présentateur météo de la BBC
  (1975-), architecte et militant
  (1973-), scientifique du projet de la mission Rosetta